Deux régiments de dragons du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Barbezières » :

 Le régiment de Barbezières dragons (1676-1678)
 Le régiment de Barbezières dragons (1678-1692)

Regiment de Barbezieres